Ел Силенсио има више значења:

 Ел Силенсио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Силенсио, Ел Гринго (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Силенсио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Силенсио (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Силенсио (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Силенсио (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силенсио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силенсио (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силенсио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силенсио (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силенсио (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Силенсио (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Силенсио, Ел Силенсиосо (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Силенсио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Силенсио (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Силенсио, Мануел Кампос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Силенсио (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Силенсио (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Силенсио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику